Western & Southern Open 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 15–21 sierpnia 2016 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 004 505 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
ATP
2016 w Stanach Zjednoczonych